Nelson kan henvis til:

Personer 
 Lord Nelson

Steder

Australien 
 Nelson, New South Wales
 Nelson, Victoria

British Indian Ocean Territory 
 Nelsons Island or Nelson Island

Canada 
 Nelson, British Columbia
 Nelson Head, Northwest Territories
 Nelson Island, British Columbia
 Nelson River

Egypten 
 Nelson's Island

New Zealand 
 Nelson, New Zealand, både en by og en region
 Nelson Lakes National Park

Storbritannien 
 Nelson, Lancashire, i England
 Nelson, Caerphilly, i Wales
 Nelson's Column på Trafalgar Square, London

USA 
 Nelson, Arizona
 Nelson, California
 Nelson, Georgia
 Nelson, Illinois
 Nelson, Minnesota
 Nelson, Missouri
 Nelson, Nebraska
 Nelson, Nevada
 Nelson, New Hampshire
 Nelson, New York
 Nelson, North Carolina
 Nelson, West Virginia
 Nelson, Wisconsin